Amours de vacances peut faire référence à :
 Amours de vacances (Frank), téléfilm américain de Douglas Cheyney sorti en 2007 ;
 Amours de vacances, manga d'Ibuki Haneda ;
 Amours de vacances (Tempo di villeggiatura), film italien d'Antonio Racioppi sorti en 1956 ;
 Amours de vacances (Summer Lovers), film américain de Randal Kleiser sorti en 1982.